Okręty US Navy o nazwie USS "La Vallette", pochodzącej od kontradmirała Elie A. F. La Vallette (1790–1862):
 Pierwszy "La Vallette" (DD-315) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1919-1931.
 Drugi "La Vallette" (DD-448) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1942-1974.

La Vallette